Turmmuseum steht für in Türmen untergebrachte Museen in

Deutschland
Turmmuseum (Esens), zur Baugeschichte der St.-Magnus-Kirche (Esens) 
Geyer#Turmmuseum, zur Ortsgeschichte von Geyer
Turmmuseum Pillichsdorf, zur Ortsgeschichte von Pillichsdorf
Österreich
Turmmuseum (Ötz), zum Ötztal 
Ungarn
Salomon-Turmmuseum, zur Ortsgeschichte von Visegrád